Vallette ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Vallette (1858–1935), französischer Schriftsteller
 Alfred E. Vallette (1860–1941), Schweizer Ingenieur und Bauunternehmer
Bruno Vallette (* 1976), französischer Mathematiker
 Franklin A. Vallette, amerikanischer Regisseur
Gaspard Vallette (1865–1911), Schweizer Dichter
 Pierre Vallette (erw. 1552–1561), Kantor in Genf

Siehe auch:
 USS La Vallette, amerikanisches Kriegsschiff
 Valletta (Fernsehen)